Ligsalz steht für
 Ligsalz (Patrizierfamilie), eine Patrizierfamilie in München

Ligsalz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ligsalz (1520–1564), deutscher Patrizier aus München und Bankier
 Mathias Ligsalz (* 1934), deutscher Schriftsteller